Das Pingshan Open 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Shenzhen. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 11. bis 17. März 2019 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Shenzhen